Тонга — острівна держава в західній частині Океанії, відноситься до великої групи островів Полінезія. З усіх 172 островів лише 36 заселені. Острови простяглись з північного сходу на південний захід приблизно на 1200 км. Найпівнічнішим з усіх островів є Ніуафо'оу, а найпівденнішими є рифи Мінерва. Всі острови країни групуються у архіпелаги, які в свою чергу можуть складатись також з окремих груп.

Острови Ніуас 

Примітки:
 * — внутрішні острови, розташовані у внутрішньому озері острова Ніуафо'оу.

Острови Вавау

Група Вавау

Зовнішні острови

Острови Тонгатапу

Група Тонгатапу

Зовнішні острови

Острови Хаапай

Група Ліфука

Група Лулунга

Група Оту-Му'ому'а

Рифи Мінерва

Примітки 

 
Списки:Тонга
Тонги острови